Rybno (gromada w powiecie działdowskim)
 Rybno (gromada w powiecie mrągowskim)
 Rybno (gromada w powiecie sochaczewskim)
 Rybno (gromada w powiecie wejherowskim)